Белоруссия принимала участие в двух Европейских играх с момента их основания в 2015 году.

Домашние Европиады

Медальный зачёт

Медали на летних Европейских играх

См. также 

 Белоруссия на Олимпийских играх
 Белоруссия на Паралимпийских играх
 Белоруссия на Универсиадах 

 
Белоруссия на Европейских играх